Lijst van beelden in Hengelo (Gelderland)
 Lijst van beelden in Hengelo (Overijssel)